Атрофи́я (от  — увядание):
 Атрофия — расстройство питания, прижизненное уменьшение размеров органов или тканей животных и человека.
 Атрофия (психология) — дегенерация какой-либо психической функции от неупражнения, либо от неблагоприятных или психотравмирующих воздействий (стресса, конфликтов).
 Атрофия (неврология) — отмирание клеток и нейронных соединений мозга, например участка коры мозга и подкорковых образований.

Примечания